Stefan Schulte ist der Name folgender Personen:

* Stefan Schulte (Politiker) (* 1957), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Stefan Schulte (Manager) (* 1960), deutscher Manager